Islamische Welt (auch islamische Staaten) ist kein exakt definierter Begriff. Er wird verwendet für

 die Gesamtheit jener Nationen, in denen der Islam die Mehrheitsreligion ist; in der islamischen Rechtstradition Dār al-Islām genannt
 die Staaten, die Mitglieder der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) sind
 selten auch: die Gemeinschaft aller Muslime (Umma) im religiösen Sinne